Повіт Кесен
Кесен-Нума